Angel of Mine steht für:

 Angel of Mine (Film), US-amerikanisches Filmdrama von Kim Farrant (2019)
 Angel of Mine (Lied), Pop-Ballade von Frank Duval (1980)